В настоящем списке представлены в алфавитном порядке полные кавалеры ордена Славы, которые в силу различных причин были награждены четырьмя орденами Славы (всего 87 человек). Список содержит информацию о датах Указов о награждении, роде войск, дате рождения (по новому стилю) и дате смерти. Погибшие или умершие от ран в ходе Великой Отечественной войны .

Два человека были награждёны пятью орденами Славы. Это лишённый орденов Славы Дмитрий Иосифович Кохановский (трижды 2-й степенью ордена) и Грубый Тимофей Емельянович (два ордена 2-й степени и 2 ордена 3-й степени)

Примечания

Литература